Сарапулка — топоним в России.

 Большая Сарапулка (Сарапулка) — река в Удмуртии.
 Сарапулка — село в Мошковском районе Новосибирской области.
 Сарапулка — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Сарапулка — деревня в Чайковском районе Пермского края.
 Сарапулка — посёлок в Берёзовском городском округе Свердловской области.
 Сарапулка — деревня в Горноуральском городском округе Свердловской области.